Beaconsfield ist der Name mehrerer Orte

in Australien:
 Beaconsfield (New South Wales)
 Beaconsfield (Queensland)
 Beaconsfield (Tasmanien)
 Beaconsfield (Victoria), ein Stadtteil von Melbourne
 Beaconsfield (Western Australia)

in Kanada:
 Beaconsfield (Charlotte County), Neubraunschweig
 Beaconsfield (Victoria County), Neubraunschweig
 Beaconsfield (Nova Scotia)
 Beaconsfield (Ontario)
 Beaconsfield (Québec)

In Neuseeland:
 Beaconsfield (Neuseeland)

in Südafrika:
 Beaconsfield (Südafrika)

im Vereinigten Königreich:
 Beaconsfield (Buckinghamshire)
 Beaconsfield (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus

in den Vereinigten Staaten:
 Beaconsfield (Iowa)
 Beaconsfield (Massachusetts)

im NRHP gelistete Objekte:
 Beaconsfield (Houston), in Houston, Texas, ID-Nr. 83004428
 Beaconsfield Supply Store, in Beaconsfield, Iowa, ID-Nr. 07000451
 Beaconsfield Terraces Historic District, in Brookline, Massachusetts, ID-Nr. 85003248